van der Linde ist der Familienname folgender Personen:

 Albert van der Linde (* 1969), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Anselm van der Linde (* 1970), Abt der Territorial-Abtei Wettingen-Mehrerau
 Antonius van der Linde (1833–1897), niederländischer Historiker, Bibliothekar, Theologe und Philologe
 Carl van der Linde (1861–1930), Buchdrucker und niederdeutscher Dichter.
 Etienne van der Linde (* 1978), südafrikanischer Rennfahrer
 François van der Linde (1941–2021), Schweizer Präventivmediziner
 Hennie van der Linde, südafrikanischer Automobilrennfahrer
 Kelvin van der Linde (* 1996), südafrikanischer Automobilrennfahrer
 Sheldon van der Linde (* 1999), südafrikanischer Automobilrennfahrer
 Verena van der Linde (* 1988), deutsche Dressurreiterin, siehe Verena Münker